Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1984 () прошёл в городе Перт (Шотландия) с 25 по 30 марта 1984 года. Турнир прошёл в 6-й раз. Шотландия приняла женский чемпионат мира в 4-й раз. В Перте турнир прошёл в 4-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1983 года, а также сборные Канады и США.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 10:0. Третье место заняла сборная ФРГ (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Швейцарии, Норвегии, Дании, Шотландии, Франции и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 3-го и 4-го места, выходящих в полуфиналы плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш: сначала в «четвертьфиналах» встречались сборные Франции и Норвегии, Швейцарии и Швеции, затем победители играли в «полуфиналах» соответственно со сборными Дании и Шотландии; победители «полуфиналов» выходили в медальный плей-офф.

В результате в полуфиналы плей-офф вышли сборные Норвегии и Швейцарии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1984

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1984 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 1984 года
Чемпионаты мира в Шотландии